Тертер — имя, а также топоним.

Топоним

Азербайджан 
 Тертер — река в Закавказье, правый приток Куры.
 Тертер — город в Азербайджане.

Болгария 
 Тертер — село в Болгарии.

Персоналии 
 Георгий I Тертер — болгарский царь.
 Георгий II Тертер — болгарский царь.
 Тертер Ереванци — армянский поэт и писец XIV века.

См. также 
 Тертерский район
 Тертерский электромеханический завод
 Тертерян